Вилла-Альтаграсия - муниципалитет провинции Сан-Кристобаль в Доминиканской Республике. На территории муниципалитета находятся три муниципальных округа: Ла-Кучилья, Медина и Сан-Хосе-дель-Пуэрто.

Климат. 
Согласно системе классификации климата Кёппена, в Вилья-Альтаграсии преобладает пассатный климат тропических дождевых лесов (Köppen Af). С мая по октябрь наблюдается определенно более влажный период, но даже в самые сухие месяцы - январь и февраль - выпадает не менее 85 миллиметров или 3,35 дюйма осадков.

Климат жаркий, угнетающий и частично облачный. Температура в течение года колеблется от 65 до 89 °F (18,3 - 31,7 °C) и редко опускается ниже 62 °F или 16,7 °C или выше 92 °F или 33,3 °C.

Облачность. 
При неизменной круглогодичной температуре, различие между сезонами заключается в облачности. Более ясная часть года длится с ноября по май, затем начинается более облачный сезон, который длится с мая по ноябрь.

Дожди. 
Для влажного дня в Вилья-Альтаграсии требуется 0,04 дюйма жидкости в виде осадков. Более влажный сезон длится с конца апреля по ноябрь, вероятность влажного дня составляет 15% и более.

Влажность. 
Более влажный сезон длится почти 10 месяцев, с середины марта до середины января. Комфортный уровень влажности составляет не менее 79% времени.

Ветер. 
Более ветреный сезон длится с начала ноября до середины мая. Средняя скорость ветра в это время составляет 6,9 миль в час (11,1 км/ч; 6,0 узлов).

Населённые пункты Доминиканской Республики